Сезон 1977 — 34 чемпионат «Крыльев Советов», в том числе 25-й в первом по значимости дивизионе СССР.

События 

 В этом сезоне Равиль Аряпов стал лучшим бомбардиром за всё время существования команды (во всех дивизионах) — 105 мячей.
 В четвёртый раз в своей истории "КС" вынуждены были покинуть высшую лигу.

Изменения в составе 

Пришли

Ушли

Чемпионат СССР 

турнирная таблица

матчи

Кубок СССР

Турнир на Приз газеты «Советский Спорт»

Игры и голы 

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|}

Примечания 

1977
Крылья Советов